Glückert ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Menke-Glückert (1878–1948), deutscher Historiker, Hochschullehrer und Politiker
 Ewald Glückert, deutscher Historiker
 Johannes Glückert (1868–?), deutscher Landschaftsmaler
 Julius Glückert (1848–1911), deutscher Möbelfabrikant
 Peter Menke-Glückert (1929–2016), deutscher Ministerialbeamter
 Seppel Glückert (1891–1955), deutscher Schreibwarenhändler und Büttenredner